Existovaly dva Nikájské koncily (resp. Nicejské koncily):

 První nikajský koncil (325)
 Druhý nikajský koncil (787)